Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 551 dans le monde.

 Route régionale 551 en Finlande
 Route nationale 551 en France
 Route départementale 551 dans les Alpes-de-Haute-Provence, France
 Route européenne 551 en République tchèque